Hoorn steht für:

 Hoorn, Stadt in der Provinz Nordholland, Niederlande
 Grafschaft Hoorn, in der Provinz Limburg, Niederlande
 Kap Hoorn, Landspitze in Südamerika

Hoorn ist der Familienname oder Titel folgender Personen:

 Arnold van Hoorn (auch Arnold von Horn; 1339/1340–1389), Fürstbischof von Utrecht und von Lüttich
 Erich Hoorn (1938–2012), österreichischer Journalist
 Heike van Hoorn (* 1971), deutsche Autorin
 Hugoline van Hoorn (* 1970), niederländische Squashspielerin
 Joan van Hoorn (auch Johannes Petrus van Hoorn; 1653–1711), Generalgouverneur von Niederländisch-Indien
 Johann von Hoorn (1458–1505), Bischof von Lüttich
 Maartje ten Hoorn (* 1957), niederländische Violinistin
 Mike van der Hoorn (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Philippe de Montmorency, Graf von Hoorn (1518–1568), niederländischer Admiral und Freiheitskämpfer
 Taco van der Hoorn (* 1993), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Horn (Begriffsklärung)